Preussen () eller Prøjsen henviser til den historiske statsdannelse Preussen i det nordlige Mellemeuropa.

Det kan også henvise til:

Lande og territorier 
 Preussen (region) - et historisk område ved Østersøen i det nordøstlige Mellemeuropa.
 Hertugdømmet Preussen - et hertugdømme i den østlige del af området Preussen fra 1525–1701.
 Kongeriget Preussen - et kongerige i den nordlige del af Mellemeuropa fra 1701-1918.
 Fristaten Preussen - en tysk stat i Weimarrepublikken fra 1918-1947.

Andet 
 Preußen (skib) - tysk fem-mastet fuldrigger bygget i 1902